Montias steht für:
 John Michael Montias, Wirtschaftswissenschaftler und Kunsthistoriker
 Monties, Gemeinde in Frankreich